Geografia:
 Slater (Iowa)
 Slater (Missouri)
 Slater (Wyoming)
 Slater-Marietta, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Carolina del Sud.
 Biografies:
 Christian Slater (1969, Nova York), actor i productor estatunidenc.
 Heath Slater (1983), lluitador professional estatunidenc.
 John C. Slater (Oak Park, Illinois, 1900 - 1976), físic i químic teòric estatunidenc.
 Miscel·lània: Determinant de Slater, tècnica matemàtica de la mecànica quàntica que s'usa per generar funcions d'ones antisimètriques.